Ях'я I ібн Мухаммад (829—864) — 5-й імам і султан держави Ідрісидів в 848—864 роках.
 Абу Закарія Ях'я I (1203—1249) — засновник Держави Хафсідів, 1-й султан в 1229—1249 роках.